Xscape, американський R&B грут, що був популярний у 1990-ті
Xscape, альбом Майкла Джексона, 2014
"Xscape", пісня Майкла Джексона з альбому Xscape, 2014